David Eccles (1849–1912) – szkocko-amerykański przedsiębiorca
 David Eccles (1904–1999) – brytyjski arystokrata i polityk, minister w kilku rządach, 1. wicehrabia Eccles
 David Eccles (1849–1912) – amerykański aktor głosowy